Зенодо́т (, годы жизни неизвестны) — древнегреческий математик, ученик Андрона. Известен только по сообщению Прокла, который в Комментарии к I книге Начал Евклида пишет, что Зенодот отличает теорему от задачи так: «теорема исследует, каков отличительный признак соответствующей ей материи, а задача — каково некое сущее».

Примечания 

Математики Древней Греции